Huit navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Caroline :
 la , une canonnière de 3 canons acquise en 1794 et revendue en 1802 ;
 la , une frégate de cinquième rang  lancée en 1795 et démolie en 1815 ;
 la , un brick de 14 canons, anciennement le lougre français Affronteur capturé en 1803 ;
 la , une goélette capturée aux Français en 1809 ;
 la , une canonnière de classe Albacore lancée en 1856 et démolie en 1862 ;
 la , une canonnière acquise en 1859 et revendue en 1863, servant dans les eaux néo-zélandaises ;
 la , une corvette de classe Satellite lancée en 1882 et renommée HMS Ganges en 1908 ;
 la , un croiseur léger de  lancé en 1914 et retiré du service en 2011.

Caroline